LDR steht für:
 Light Dependent Resistor, siehe Fotowiderstand
 Linear Depolarization Ratio, siehe Lineares Depolarisationsverhältnis
 Low, Deep and Round, eine Trainingsmethode im Reitsport, siehe Rollkur (Pferdesport)
 Low Dynamic Range, niedriger Dynamikumfang bei Fotos, siehe High Dynamic Range Image
 Liberal and Democratic Reformist Group (1985–1994), siehe Liberale und Demokratische Fraktion
 der IATA-Code des Flughafens von Lawdar, siehe Lawdar Airport
 eine mexikanische Fluggesellschaft, siehe Aero Lider
 Local Data Room, siehe Data Center

LDR